Хеннос Асмелаш (; ) — нидерландский футболист, защитник

Клубная карьера 
Асмелаш — воспитанник клуба АДО Ден Хааг. 14 января в матче против «Херенвена» он дебютировал в Эредивизи, заменив во втором тайме Тревора Давида.

В июле 2018 года был отдан в аренду в ТОП Осс. 8 сентября дебютировал в Эрстедивизи в матче против «Твенте». 14 апреля 2019 года забил дебютный гол, отличившись в победном матче с роттердамской «Спартой». За сезон провёл 23 матча в Эрстедивизи, а также принял участие в одной кубковой встрече и двух матчах плей-офф чемпионата. В августе 2019 года Асмелаш был арендован на второй сезон. В сезоне 2019/20 сыграл 20 матчей в Эрстедивизи за ТОП Осс, а уже по истечении срока аренды покинул клуб в статусе свободного агента, поскольку его контракт с АДО действовал до 30 июня 2020 года.

Статистика выступлений 
По состоянию на 29 февраля 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Ингулец»

Футболисты Нидерландов
Футболисты Эритреи
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК ТОП Осс
Игроки ФК «Ингулец»